Nikólaosz Kalojerópulosz (1851–1927) görög politikus, miniszterelnök (1916, 1921)
 Nikólaosz Kalojerópulosz (1945) görög teniszező